Тупиков — русская фамилия. Известные носители:

 Тупиков, Василий Иванович (1901—1941) — советский военачальник, генерал-майор.
 Тупиков, Георгий Николаевич (1907—1961) — генерал-полковник авиации.
 Тупиков, Николай Михайлович (1869—1900/1901) — российский филолог.
 Тупиков, Павел Георгиевич (псевдоним Павел Низовой; 1882—1940) — русский писатель.
 Тупиков, Юрий Фёдорович (род. 1943) — советский и российский партийный и государственный деятель; первый секретарь Кировского городского комитета КПСС (1987—1989).

См. также 
 Тупиково